Antiquity – comunità non incorporata dell'Ohio, Stati Uniti d'America
 Antiquity – marca di whisky
 Antiquity – rivista di archeologia
 Antiquity – album di Jackie McLean e Michael Carvin del 1974